Stary cmentarz żydowski w Zabłudowie
 Nowy cmentarz żydowski w Zabłudowie